159-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 159 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Тихий океан, Австралазию, Антарктический океан, Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию с 21-м меридианом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 159-й меридиан восточной долготы проходит через:

См. также 

Долгота